Amadeus av Savojen, 5:e hertig av Aosta och Savojen (fullständigt namn: Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimir), född 27 september 1943 i Florens, död 1 juni 2021 i Arezzo i Toscana, var pretendent på ledarskapet för huset Savojen, dynastin som härskade i Italien från 1861 till 1946. Som barn var han även kronprins i det kortlivade kungariket Kroatien under andra världskriget under namnet Zvonimir II.

Fram till den 7 juli 2006 titulerades Amadeus hertig av Aosta men denna dag antog han titeln hertig av Savojen. Detta skedde p.g.a. att hans kusin Vittorio Emanuele skulle ha gjort sig ovärdig posten som familjeöverhuvud (och därmed potentiell kung) genom sitt morganatiska äktenskap, vilket ingicks utan sin faders tillstånd.

Biografi 
Amadeus föddes som son till Aimone av Aosta och hans hustru Irene av Grekland och Danmark.

Amadeus vigdes den 22 juli 1964 med prinsessan Claude Marie Agnès Catherine d'Orléans (född den 11 december 1943) i Sintra, Portugal. Hon är det nionde barnet och femte dottern till Henri, greve av Paris, orleanisternas pretendent till den franska tronen, och prinsessan Isabelle av Orléans-Braganza. Amadeus och Claude separerade officiellt den 20 juli 1976. De genomförde en civil skilsmässa den 26 april 1982 och fick en kyrklig annullering från den romerska Rota Romana den 8 januari 1987.

Den 30 mars 1987 gifte sig Amadeus med Donna Silvia Paternò di Spedalotto (född den 31 december 1953).

I första giftet föddes tre barn: prinsessan Bianca Irene, prins Aimone och prinsessan Mafalda.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Savojen
Personer från Florens
Personer i Italien under 1900-talet
Personer i Italien under 2000-talet
Födda 1943
Avlidna 2021
Män
Alumner från Florens universitet